Wilhelm Kattwinkel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kattwinkel (Mediziner) (1866–1935), deutscher Neurologe und Paläontologe
 Wilhelm Kattwinkel (Politiker) (1883–1953), deutscher Politiker (NSDAP)